Jméno a příjmení Josef Říha má více nositelů:

 Josef Říha (fotbalista) (1926–2016) – český fotbalista
 Josef Říha (politik, 1985) (* 1985) – český politik a stavební inženýr, místopředseda ČSSD
 Josef Říha (politik, 1830) (1830–1887) – regionální politik na Kutnohorsku
 Josef Říha (profesor) (1879–1962) – český středoškolský profesor a autor česko-ruského slovníku
 Josef Říha (sbormistr) (1934–2014) – český sbormistr, hudební skladatel a pedagog
 Josef Karel Říha (1893–1970) – český architekt